

Persone
 John McConnell (1958) – attore statunitense
 Lee McConnell (1978) – ex velocista e ostacolista britannica
 Mitch McConnell, propr. Addison Mitchell McConnell, Jr. (1942) – politico statunitense
 Page McConnell (1963) – tastierista statunitense
 Suzie McConnell (1966) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 T.J. McConnell, propr. Timothy John McConnell jr. (1992) – cestista statunitense

Personaggi immaginari
 Tracy McConnell – personaggio della sitcom How I Met Your Mother

Altro
 9929 McConnell – asteroide della fascia principale
 McConnell Air Force Base – base aerea militare dell'United States Air Force